

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Bulloch – contea della Georgia

Persone 
 Archibald Bulloch – politico statunitense
 Elliott Bulloch Roosevelt – politico statunitense
 Gordon Bulloch – ex rugbista a 15 internazionale scozzese
 James D. Bulloch – marinaio e agente segreto statunitense, fratello di Martha 
 Jeremy Bulloch – attore britannico
 Jim Bulloch – allenatore di pallacanestro canadese
 John Bulloch – giornalista britannico
 Martha Stewart Bulloch – madre del presidente Theodore Roosevelt, sorella di James
 William B. Bulloch – politico statunitense, figlio di Archibald